Ро — многозначный термин:

Грамматика 
 Ро — 17-я буква греческого алфавита.
 Ро — знак каны.
 Ро — международный искусственный язык, разработанный в 1904—1908 годах Э. П. Фостером.

Персоналии

Фамилия 
 Ро, Дамьен (род. 1984) — французский хоккеист.
 Ро, Дельфин (род. 1973) — французский стрелок, выступающая в дисциплине трап.
 Ро, Дэвид (род. 1965) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Ро Дэ У (1932—2021) — корейский политик, президент Республики Корея в 1988—1993.
 Ро, Лев Михайлович (1883—1957) — украинский плодовод-селекционер.
 Ро, Лу (род. 1972) — американский баскетболист.
 Ро, Томас (1581—1644) — английский дипломат.
 Ро, Феликс (1736—1800) — французский флейтист и композитор.

Псевдоним 
 Ро, Марьяна — российский видеоблогер.

Топоним 
 Ро — город в Италии.
 Ро — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Ро — река в Ирландии.
 Ро — река в США.
 Ро — остров.

См. также 
 Ро-ро